Il singolare del torneo di tennis Legg Mason Tennis Classic 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andre Agassi che ha battuto in finale Stefan Edberg 6-4, 2-6, 7-5.

Teste di serie 

 Andre Agassi (Campione)
 Stefan Edberg (finale)
 Thomas Enqvist (terzo turno)
 Todd Martin (semifinali)
 Todd Martin (quarti di finale)
 MaliVai Washington (terzo turno)
 Olivier Delaître (secondo turno)
 Richey Reneberg (secondo turno)

 Aaron Krickstein (secondo turno)
 Petr Korda (primo turno)
 Patrick McEnroe (quarti di finale)
 Martin Damm (secondo turno)
 Stefan Edberg (semifinali)
 Byron Black (terzo turno)
 Vince Spadea (primo turno)
 Adrian Voinea (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Legg Mason Tennis Classic 1995